JSF est un sigle qui peut signifier :
 JavaServer Faces, framework de programmation Java ;
 Joachim Son-Forget, homme politique français ;
 Joint strike fighter, nom du projet qui a mené à la conception de l'avion de combat Lockheed Martin F-35 Lightning II ;
 Jeux sans frontières, jeu télévisé français ;
 Joint Strike Fighter, jeu vidéo mettant en scène les prototypes Boeing X-32 et Lockheed X-35.